El municipio de Cottonwood (en inglés: Cottonwood Township) es un municipio ubicado en el condado de Chase en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 139 habitantes y una densidad poblacional de 0,66 personas por km².

Geografía 
El municipio de Cottonwood se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 209.18 km², de la cual 207,6 km² corresponden a tierra firme y (0,75 %) 1,57 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 139 personas residiendo en el municipio de Cottonwood. La densidad de población era de 0,66 hab./km². De los 139 habitantes, el municipio de Cottonwood estaba compuesto por el 96,4 % blancos, el 0,72 % eran de otras razas y el 2,88 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 2,88 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Chase (Kansas)